Tuapalik bezeichnet:
 Tuapalik (Insel, Ikerasak), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tuapalik (Insel, Kangerluarsuk Ungalleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland